Aleksandr Pavlovič Brjullov – architetto e pittore russo, fratello di Karl
 Karl Pavlovič Brjullov – pittore russo, fratello di Aleksandr